Wachtel signifie "caille" en allemand, il est aussi utilisé comme nom de famille.

 Alfred Wachtel  (1871-1961) est un ingénieur allemand.
 Alois Wachtel (1910-1968) est un historien allemand.
 Arthur Wachtel (1904–1997) est un politicien de New-York.
 Christine Wachtel (né en 1965) est une athlète allemande.
 Eleanor Wachtel (1947) est une écrivain canadienne.
 Elmer Wachtel (1864-1929) est un peintre américain.
 Erna Wachtel (1907-1995) est un gymnaste, entraîneur et écrivain.
 Ingo Wachtel (1912-1990) est un responsable de parti allemand (SPD / SED).
 Marion Wachtel (1875–1954) est une peintre américain.
 Max Wachtel (1896-1963), homme politique allemand (USPD / KPD / SED), combattants de la résistance et de syndicalistes.
 Max Wachtel (1897-1982) est un colonel de la Force aérienne allemande.
 Nathan Wachtel est un historien et un anthropologue français, spécialiste de l'Amérique Latine
 Siegfried Wachtel  (1932) est un joueur de football allemand.
 Theodor Wachtel (1823-1893) est un ténor allemand.
 Waddy Wachtel (né en 1947) est un musicien, compositeur et producteur américain.

Homonymie de patronyme